Сыда — в переводе с хакасского языка («Сый») — «подарок»:

 Сыда (залив) — залив в Красноярском крае.
 Сыда (река) — река в Красноярском крае.
 Сыда (село) — затопленное село в Красноярском крае.
 Усть-Сыда (село) — затопленное село в Краснотуранском районе Красноярского края.

См. также 
 Новая Сыда